Николай Сергеевич Осликовский (а, посёлок Летичев, Подольская губерния, ныне Летичевский район, Хмельницкая область, Украина — 8 октября 1971 года, Москва) — советский военный деятель, Гвардии генерал-лейтенант (13 ноября 1943 года). Герой Советского Союза (29 мая 1945 года).

Начальная биография 
Родился 12 сентября 1900 года в посёлке Летичев Подольской губернии, ныне посёлок городского типа Летичевского района Хмельницкой области Украины, в семье служащего.

Окончил гимназию.

Военная служба

Гражданская война 
В марте 1918 года в селе Мазники Осликовский организовал Летичевский партизанский отряд, в котором командовал взводом, а с апреля командовал конным партизанским отрядом в городе Проскуров. Попав при разгроме отряда в плен к атаману Волынцу в декабре 1918 года, Осликовский через три дня бежал, выпрыгнув со второго этажа дома.

В 1919 году вступил в ряды РКП(б). В марте того же года вступил в ряды РККА и в апреле был назначен на должность командира эскадрона и адъютанта дивизиона Правобережной группы войск 12-й армии, в сентябре — на должность адъютанта кавалерийского дивизиона бригады Павлова, в марте 1920 года — на должность командира конного отряда 137-й стрелковой бригады, а в декабре — на должность коменданта штаба этой же бригады. Принимал участие в боевых действиях на Южном фронте против войск под командованием генералов А. И. Деникина и П. Н. Врангеля.

Межвоенное время 
В январе 1921 года Осликовский был назначен на должность председателя комиссии при отправлении демобилизованных 4-й армии. В апреле того же года направлен на учёбу в Высшую повторную школу комсостава Харьковского военного округа, после окончания которой с мая 1922 года исполнял должность командира эскадрона на Киевских и Симферопольских кавалерийских курсах.

С ноября 1923 года служил в 3-й кавалерийской дивизии на должностях командира эскадрона 17-го кавалерийского полка, командира отдельного запасного эскадрона дивизии, а с ноября 1926 года — на должностях начальника полковых школ 14-го и 16-го кавалерийских полков.

В 1928 году окончил кавалерийские курсы усовершенствования командного состава в Новочеркасске.

В ноябре 1929 года был назначен на должность командира 53-го отдельного запасного эскадрона, затем — на должность начальника штаба 49-го кавалерийского полка (9-я кавалерийская дивизия), в ноябре 1933 года — на должность командира 13-го кавалерийского полка (3-я кавалерийская дивизия), а в декабре 1937 года — на должность преподавателя тактики Киевского артиллерийского училища.

3 июля 1938 года Николай Сергеевич Осликовский был уволен в запас по статье 43, пункт «б», то есть в аттестационном порядке по служебному несоответствию, однако в январе 1941 года вновь призван в РККА и назначен на должность помощника командира 9-й кавалерийской дивизии в составе Одесского военного округа.

Великая Отечественная война 
С началом войны Осликовский находился на той же должности, а в августе 1941 года был назначен на должность командира 9-й кавалерийской дивизии в составе Юго-Западного фронта. В сентябре за мужество и героизм в оборонительных боях дивизия под командованием Осликовского была преобразована во 2-ю гвардейскую.

В июне 1942 года был направлен на учёбу на высшие академические курсы при Высшей военной академии имени К. Е. Ворошилова, после окончания которых в ноябре был назначен на должность заместителя командира 1-го гвардейского кавалерийского корпуса. В декабре того же года был назначен на должность командира 3-го гвардейского кавалерийского корпуса, который принимал участие в ходе Ростовской и Смоленской наступательных операций. В ходе последней Осликовский командовал конно-механизированной группой в составе 2-го гвардейского танкового и 3-го гвардейского кавалерийского корпусов. Группа, войдя в прорыв в районе города Ельня, перерезали магистраль Смоленск — Рославль и, обходя Смоленск с юга, вышел к реке Мерья в районе Ленино — Баево. Во время Белорусской наступательной операции группа под командованием Осликовского была введена в прорыв в районе Богушевское, после чего действовала в тылу противника, форсировала реку Березина в районе Студенка и в ходе наступления освободила города Молодечно, Лида и Гродно.

Вскоре Осликовский принимал участие в ходе Млавско-Эльбингской, Восточно-Померанской и Берлинской наступательных операций, а также при взятии городов Алленштайн, Хойнице, Нойштеттин, Виттенберге и других.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 мая 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм, гвардии генерал-лейтенанту Николаю Сергеевичу Осликовскому присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 5545).

Послевоенная карьера 

После окончания войны Осликовский продолжил командовать 3-м гвардейским кавалерийским корпусом в составе Львовского военного округа.

В июне 1946 года корпус был преобразован в 3-ю отдельную гвардейскую кавалерийскую дивизию, а Осликовский был назначен её командиром. Однако уже в конце августа того же года он был отстранён от занимаемой должности, после чего находился в распоряжении главнокомандующего Сухопутными войсками. В июле 1947 года был назначен на должность начальника Высшей Краснознамённой офицерской кавалерийской школы имени С. М. Буденного. Судья всесоюзной категории по конному спорту (1949).

Генерал-лейтенант Николай Сергеевич Осликовский в апреле 1953 года вышел в запас, после чего работал военным консультантом на Мосфильме, Киностудии имени Довженко, Киностудии имени Горького и других. Консультировал фильмы «А зори здесь тихие», «Война и мир», «Тихий Дон», «Бег», «Неуловимые мстители», «Пароль не нужен», «Сказка о Мальчише-Кибальчише», «Жажда», «Жеребёнок» и другие.

Умер 8 октября 1971 года в Москве. Похоронен на  (участок 7).

Воинские звания 
 Полковник — 24 декабря 1935;
 Генерал-майор — 2 января 1942;
 Генерал-лейтенант — 13 ноября 1943.

Награды 
 Медаль «Золотая Звезда» (29.05.1945);
 два ордена Ленина (21.02.1945, 29.05.1945);
 три ордена Красного Знамени (2.08.1941, 3.11.1944, 15.11.1950);
 орден Суворова 1 (10.04.1945) и 2 степени (26.07.1944);
 орден Кутузова 2 степени (28.09.1943);
 орден Отечественной войны 1 степени (01.04.1943);
 два ордена Красной Звезды (август 1938, 28.10.1967);
 медали.
Иностранные награды
 Командор Ордена Британской Империи Великобритания (1944);
 кавалер рыцарского ордена «Виртути Милитари» (ПНР) (1945).

Почётный гражданин 
 Почетный гражданин городов Ольштын (Польша) и Гродно (Белоруссия).

Память 
 В честь Осликовского названы улицы в городах Гродно и Лида (Гродненская область, Белоруссия), в городе Ожерелье (Московская область) и в пгт Летичев (Хмельницкая область).
 В городе Ольштын (Польша) Осликовскому был установлен памятник.

Примечания

Литература 
 
 
 
 Пишу исключительно по памяти… Командиры Красной Армии о катастрофе первых дней Великой Отечественной войны: В 2 т. Том 2. / Сост., авт. предисл., коммент. и биогр. очерков С. Л. Чекунов. — М.: Русский фонд содействия образованию и науке, 2017. — 560 с.: ил. — ISBN 978-5-91244-208-7, 978-5-91244-209-4 (т. 1). — С.409-410 (выписка из послужного списка).
 Осликовская Е. С. Мой брат — кавалерист: Письма с фронта. — М.: «XXI век — Согласие», 2001. — 143 с.
 Пётр Ткаченко. На Сталинградском направлении Пётр Ткаченко // Красная Звезда, 26 февраля 2003 г.
 Пётр Ткаченко. Загадка генерала Осликовского. Хроника одной судьбы. // «Воин России». — 2003. — № 4. — С.108-111.

Ссылки 
 
 Осликовский Николай Сергеевич 

Члены КПСС
Участники Гражданской войны в России (красные)
Кавалеристы Великой Отечественной войны
Командиры дивизий в Великой Отечественной войне
Командиры корпусов в Великой Отечественной войне
Спортивные судьи СССР
Судьи всесоюзной категории